Кхаф, кхоф () — буква эфиопского алфавита геэз. В амхарском обозначает звук /q/. В гематрии буква «кхоф» соответствует числу «100», но в эфиопской изопсефии число «сто» передаётся через букву йеман — ፻. Это объясняется тем, что эфиопская изопсефия находится в единстве с коптской письменностью, а коптская буква «ро» является омоглифом буквы «йеман».

  ቀ  — кхаф геэз кхэ
  ቁ  — кхаф каэб кху
  ቂ  — кхаф салис кхи
  ቃ  — кахф рабы кха
  ቄ  — кахф хамыс кхе
  ቅ  — кхаф садыс кхы (кх)
  ቆ  — кхаф сабы кхо

Эфиопское письмо